Schall:
 Anton Schall
 Ekkehard Schall
 Elke Schall
 Franz Schall
 Jatyr Eduardo Schall
 Johann Adam Schall von Bell

 Schall Circle

Desambiguações de topônimos